AUJ est un code qui peut désigner :
 .

AUJ est une abréviation qui peut désigner :
 .

Code IATA des aéroports
Abréviation